Schoenolirion är ett släkte av sparrisväxter. Schoenolirion ingår i familjen sparrisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Schoenolirion